Yeşil bzw. Yesil ist der Familienname folgender Personen:

 Cemal Yeşil, türkischer Botschafter 
 Mehmet Yeşil (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Muhammet Yeşil (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Samed Yesil (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Sinan Yeşil (* 1972), türkischer Fußballspieler
 Vehbi Can Yesil (* 1995), deutscher Schauspieler und Tänzer

Yeşil (türk.: „grün“) bezeichnet:

 Yeşil Camii, die Grüne Moschee in Bursa, Türkei
 Yeşil Irmak, Fluss in der Türkei
 Yeşil Işık – Das grüne Leuchten, türkischer Film
 Yeşil Bursa SK, türkischer Fußballverein

Siehe auch:
 Yeşilçay (Familienname)